

Patronyme 

 Anne-Marie McDermott (1963-), pianiste classique américaine ;
 Bobby McDermott, (1914-1963), basketteur américain ;
 Brian McDermott, (1934-2003), acteur anglais ; 
 Brian McDermott (1970-),  joueur de rugby à XIII évoluant au poste de pilier reconverti entraîneur ;
 Brian McDermott, (1961-), footballeur anglais ;
 Brian McDermott, joueur et entraîneur de rugby anglais ;
 Dennis McDermott (1922-2003), syndicaliste et diplomate canadien ; 
 Don McDermott (1929-2020), patineur de vitesse américain ;
 Doug McDermott (1992-), basketteur américain ;
 Drew McDermott (1949-2022), professeur d'informatique américain ;
 Dylan McDermott, (1961-), acteur et réalisateur américain ;
 Jim McDermott, (1936-), représentant américain ;
 Jim McDermott, (1960-), dessinateur américain ;
 Joe McDermott, (1940-), golfeur américain ;
 Joe McDermott, politicien américain ;
 John McDermott, (1891-1971), golfeur américain ;
 John McDermott, (1969-), footballeur anglais ;
 Joseph McDermott, (1890-1923), acteur américain ;
 Kevin McDermott, chanteur écossais ;
 Marc McDermott (1881-1929), acteur australien ;
 Mickey McDermott, (1929-2003), pitcher américain ;
 Neale McDermott, (1985-), footballeur anglais ;
 Paul McDermott, (1962-), acteur, chanteur, réalisateur et auteur australien ;
 Richard McDermott (1940-), patineur de vitesse américain ;
 Tate McDermott, (1998-), joueur de rugby à XV australien ;
 Terry McDermott, (1951-), footballeur anglais.

Toponyme 

 McDermott, communauté dans l’État d’Alberta au Canada.

Homonymie de patronyme